La normalité peut référer à :

 La propriété de se conformer à une norme sociale; voir normalité (comportement), assimilation culturelle
 Concentration équivalente, en chimie, une quantité liée à la concentration molaire, mesure de la concentration du soluté dans la solution chimique
 la normalité, en médecine, l'état d'équilibre dynamique entre tous les paramètres biopsychosociaux de l'individu et son environnement biopsychosocial.
 Nombre normal, en mathématiques, un nombre réel dont les chiffres montrent une répartition aléatoire avec tous les chiffres étant également probables
 , i.e. nombre qui est dans un intervalle normal de format en virgule flottante
 Normale à une surface (la droite normale), en mathématiques, une ligne perpendiculaire à la surface
 Concentration équivalente, dans la théorie des catégories et ses applications pour les mathématiques, un épimorphisme conormal est un type de morphisme qui se comporte particulièrement bien. Une  normale est une catégorie dans laquelle chaque monomorphisme est normal.
 Normalité statistique, échantillonné à partir d'une loi normale (ou loi de Laplace-Gauss), en théorie des probabilités et , et le test de Shapiro-Wilk
 Sous-groupe normal, en mathématiques, un sous-groupe invariant sous la conjugaison (Cf. automorphisme intérieur)
 Espace normal, en mathématiques, un espace topologique dans lequel deux ensembles fermés peuvent être séparés par des ensembles ouverts

Voir aussi

Références